
Termin flavin ima više značenja.

 Flavinska grupa, grupa organskih jedinjenja
 Flavin adenin dinukleotid (FAD), redoks kofaktor
 Flavin mononukleotid, biomolekul formiran iz riboflavina
 Flavinska aminska oksidoreduktaza, familija aminski oksidaza
 Flavinska monooksigenaza (FMO), proteinska familija
 Flavinska monooksigenaza 1, ljudski gen
 Flavinska monooksigenaza 3, ljudski gen
 Flavinska reduktaza, enzim